Příjmení Vanžura nosí více významných osobností:

 Eva Vanžurová (* 1953) – česká politička, starostka města Písek
 Stanislav Vanžura (1936–1988) – český fotbalový útočník
 Tereza Vanžurová (* 1991) – česká volejbalistka